Pelangki (Muaradua), een plaats in Indonesië
Pelangki (Batang Masumai), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing